Domenico Bassi ist der Name folgender Personen:

* Domenico Bassi (Schauspieler) (1832–1913), italienischer Schauspieler und Dramaturg 
 Domenico Bassi (Philologe) (1859–1943), italienischer Klassischer Philologe und Bibliothekar 
 Domenico Bassi (Pädagoge) (1875–1940/1942), italienischer Priester und Pädagoge